Plant kan syfta på:

 Plant City - en stad i Hillsborough County i västra Florida, USA

Personer med efternamnet Plant 

 David Plant
 Robert Plant
 Tomas Plant